Stindt ist der Familienname folgender Personen:

 Arend Stindt († 1651), deutscher Deichbauer und Landvogt
 Hermine Stindt (1888–1974), deutsche Schwimmerin
 Johann Hermann Stindt (1763–1846), deutscher Mühlenbauer